Sogo bezeichnet

 Sogo, ein strategisches Brettspiel
 Sogo (Fasstrommel), eine Fasstrommel im Trommelensemble der Ewe in Ghana
 Sogo (Handtrommel), eine zweifellige Handtrommel mit Stiel in der koreanischen Musik

 Sogō, ein japanisches Unternehmen
 SOGo, ein Groupware-Projekt
 Sōgō, historische Mönchsämter im japanischen Buddhismus
 Sogo (Fluss), einen in die Laptwesee mündenden Fluss in der Republik Sacha (Russland)

Sogo ist der Familienname von:
 Nelson Sogo (* 1971), salomonischer Fußballschiedsrichter
 Steven Sogo (* 1983), burundischer Musiker